Foll ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Foll (1867–1929), österreichischer Pianist
 Glen Foll (* 1962), australischer Eishockeyspieler
 Harry Foll (1890–1977), australischer Politiker
 Stéphane Le Foll (* 1960), französischer Politiker

Siehe auch:
 Fol
 Voll